Алексе́й Козло́в:
 
 Козлов, Алексей Анатольевич (род. 1986) — российский футболист.
 Козлов, Алексей Васильевич (1913—1976) — Герой Советского Союза.
 
 Козлов, Алексей Владимирович (род. 1975) — российский футболист.
 Козлов, Алексей Евгеньевич (род. 1999) — российский футболист.
 
 Козлов, Алексей Михайлович (1934—2015) — советский разведчик, Герой России.
 Козлов, Алексей Павлович (1853—1909) — купец, эсер, депутат II Государственной думы от Уфимской губернии.
 Козлов, Алексей Петрович (род. 1989) — белорусский футболист.
 Козлов, Алексей Семёнович (род. 1935) — советский и российский джазмен.